Juan Ángel Garzón López, conocido como Juan Croché (Granada, España, 12 de septiembre de 1992) es un músico español.

Música 
En solitario, Juan Croché (autor y compositor) ha estado dando conciertos bajo su nombre de nacimiento, Juan Garzón, desde el año 2009. Ha compartido escenario con artistas de la talla de Lagartija Nick, Luis Mendo y Bernardo Fuster (Suburbano), Quini Almendros (La Guardia), Havalina, Pablo Guerrero, Joan Eloi (Homenajeando a Joan Baptista Humet), Vicente Feliú, Juan Antonio Muriel, Suhail Serghini, Rubem Dantas o Juan de Loxa, entre otros.

A mediados del 2011 funda el grupo de pop-rock "The Rootswing", el cual permanece activo hasta 2014.

En 2015 funda la banda de rock "Croché". En noviembre del 2017, el grupo gana el festival de rock "Otoño en Verso" promovido por la Diputación de Granada, institución que financia su primer disco "ACRE" (Autorretrato Críptico del Rock Existencial), que vería la luz en abril de 2018. 

En octubre de 2017, Juan participa en la grabación del disco homenaje a Antonio Mata (Fundador de Manifiesto Canción del Sur) "En la raíz del silencio", producido por Fernando González Lucini, que se presentaría en diversos puntos de la geografía española como Madrid, Granada o Jaén durante los primeros meses del año 2018.
Ese mismo año colabora como arreglista e intérprete en la canción "GSG" del álbum "Pensamiento, palabra, obra y omisión" de Juan Trova.

Desde el 21 de diciembre del año 2019, empieza a ser anunciado con el nombre Juan Croché.

Su canción "8 de diciembre" fue elegida himno de la XX edición del festival internacional "Abril para Vivir", dedicado a la paz, que tuvo lugar en la primavera del año 2021. En la grabación, lo acompañaron Nacho Campillo de Tam Tam Go! como bajista y Jorge García Malax (Antonio Vega, Miguel Ríos, Manolo Tena, etc) como productor y baterista.

Interpretación  
Empieza a hacer teatro en el año 2001 con una obra dentro del homenaje a Carlos Cano "Abril para Vivir" de Granada.

Le suceden, a esta, en los años próximos diversas obras. Destacan entre otras: "El maleficio de la mariposa" de Federico Garcia Lorca (con la compañía de teatro de "La huerta de san Vicente" bajo la dirección de Shia Arbulú (La Ley). 2002) "El principito" junto a Carmen Huete, bajo la dirección de José Luis Pareja y el espectáculo teatral y musical "Entre Girones" junto con el Núcleo de Nuevos Autores.

Desde 2005, Juan se introduce en el cine. Colabora y protagoniza varios proyectos con David Eating, Miguel Ángel Cogolludo (Kandor Graphics, El lince perdido) y Miguel Mesas (Euromedia), entre otros.

En 2012 entra a formar parte de la compañía de artes escénicas "La Seducción", destacando entre sus producciones: "El Público" de Federico García Lorca (Protagonista), "The Rocky Horror Picture Show", "Grease" o "Angelina o el honor de un brigadier".

Discografía 

 2018: Pensamiento, palabra, obra y omisión (de Juan Trova)
 2018: En la raíz del silencio (varios artistas)
 2018: ACRE, Autorretrato Críptico del Rock Existencial

Filmografía 

 El silencio (David Eating, 2004)
 Bad Boy (Miguel Mesas, 2004)
 El silencio 2 (David Eating, 2005)
 Sombras de ciudad (David Eating, 2008)
 El Silencio, La serie Temp. 1 (David Eating, 2010)
 El Silencio, La serie Temp. 2 (David Eating, 2011)
 El Silencio, La serie Temp. 3 (David Eating, 2012)
 El Silencio, La serie Temp. 4 (David Eating, 2012)
 El Lugar (David Eating, 2013)
 Talasofobia (Pedro Bahón, 2015)
 Donna Nera (Pedro Bahón, 2016)
 Salto Sin Red, Temp. 2 (María Pasadas, 2018)

Referencias 

 https://web.archive.org/web/20090103235456/http://www.miguelmesas.com/international/badboy-credits.htm
 http://www.granadahoy.com/article/ocio/159321/eating/estrena/kinepolis/sombras/ciudad.html
 https://web.archive.org/web/20120614103600/http://www.adalmeria.com/artistas/miguel-mesas.html
 https://web.archive.org/web/20160304221900/http://granadazoom.com/agenda/cine/2-festival-de-cine-de-terror-y-fantastico-de-peligros/
 http://www.ahoragranada.com/noticia/cineatro-una-union-entre-la-seduccion-y-grease-para-el-retroback/
 http://www.granadaescool.es/10/el-rock-existencial-de-croche/
 http://ayuntamientopeligros.es/croche-ganadores-del-concurso-otono-verso-2017/
 https://www.buscamusica.es/contenido.php?id=3616
 http://www.ideal.es/culturas/disco-colectivo-homenajeara-20171024001955-ntvo.html
 http://www.granadahoy.com/article/ocio/906241/musicos/amigos/recuerdan/la/tertulia/esteban/valdivieso.html
 
 http://www.escritosenelviento.com/Homaneja_Humet_2100.htm
 http://al-zawiya.blogspot.com.es/2011/02/homenaje-esteban-valdivieso-en-la.html
 http://www.granadahoy.com/article/ocio/933305/musica/solidaria/abril/para/vivir.html
 http://tertuliagranada.com/actuacion/garzon/
 http://issuu.com/pocketguia/docs/abril_11_-_pocketguia_de_granada
 
 https://web.archive.org/web/20160304221223/http://www.reflejarte.es/malaga/VerEvento.php?ev=1024&event=Noche+de+Gaia....+un+encuentro+con+el+cosmos&PHPSESSID=3edq84ocg5l1uupt4j8thvbug1

Enlaces externos 

 http://davidfilms.blogspot.com.es/search/label/El%20Silencio%20%28la%20serie%29
 http://davidfilms.blogspot.com.es/search/label/El%20Silencio
 http://davidfilms.blogspot.com.es/search/label/Sombras%20de%20ciudad
 http://www.abrilparavivir.com/2011.htm

Cantantes de la provincia de Granada
Músicos de Granada
Actores de la provincia de Granada
Nacidos en Granada